John Varley henviser til blandt andre:

 John Varley (maler) (1778–1842) – engelsk maler og astrolog
 John Varley (forfatter) (født 1947) – amerikansk science fiction-forfatter